The Pale Emperor (в переводе — «Бледный император») — девятый студийный альбом американской рок-группы Marilyn Manson. Был выложен в сеть 15 декабря 2014 года. Альбом поступил в продажу 19 января в Великобритании и 20 января в США. Продюсером нового альбома стал Тайлер Бейтс, с которым Мэнсон познакомился на съёмках в сериале «Californication».

«Это пластинка посвящается памяти моей матери» — Мэрилин Мэнсон.

Об альбоме 
Альбом состоит из 10 треков, выпущен в стандартной, ограниченной и делюкс-версии на компакт-диске и на грампластинке. Альбом был выложен в сеть 15 декабря 2014 года, за месяц до официального релиза.

За два месяца до официального релиза альбома состоялась концертная премьера трех новых песен (Deep Six, Cupid Carries a Gun и Third Day of a Seven Day Binge), которые позже вышли в качестве промосинглов к альбому.

В мае 2015 года на YouTube состоялась премьера нового клипа на песню «The Mephistopheles of Los Angeles». Режиссёром выступил знаменитый фэшн-фотограф Франческо Каррозини.

В поддержку альбома с января 2015 года группа отправляется в мировое турне «The Hell Not Hallelujah» World Tour.

В одном из интервью Мэрилин Мэнсон заявил, что абсолютно уверен в успехе диска «The Pale Emperor», больше, чем когда-либо с момента выпуска «Holy Wood» в 2000 году.

Музыкант признался в интервью:

«Я чувствую, что все детали сложились в единственно правильном порядке. Это не предел моих возможностей, но таким образом я выражаю почтение себе и своим прошлым работам. Этот альбом получился таким, каким ему суждено было быть».

Новый альбом заметно приобрел стилистические изменения. К традиционному «готическому» имиджу совершенно естественным образом добавилось более глубокое, по словам самого Мэнсона, «блюзовое» звучание.

Список композиций

Участники записи 
 Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) — вокал, лирика, перкуссия, продюсирование
 Твигги Рамирез (Twiggy Ramirez) — бас-гитара, гитара
 Тайлер Бейтс (Tyler Bates) — гитара, арпеджионе, клавишные, бас-гитара, продюсирование, программирование 
 Гил Шэрон (Gil Sharone) — ударные
 Рогер Джозеф Мэннинг Младший (Roger Joseph Manning Jr.) - пианино на треке 6
 Фрэнк Маккия (Frank Macchia) - тенор и баритон саксофон на треке 8
 Шутер Дженнингс (Shooter Jennings) — гитара
 Уолтон Гоггингс Младший (Walton Goggings. Jr.) - "Священник" на треке 6

Чарты

Недельный чарт

Годовой чарт

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2015 года
Альбомы 2010-х годов
Альбомы Marilyn Manson
Альбомы, спродюсированные Мэрилином Мэнсоном
Альбомы блюз-рока
Альбомы готик-метала
Хард-рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы на английском языке